Příjmení Krček nebo Krčková nosí více osobností:

 Antonín Krček (1921–1970) – český a československý politik
 František Krček (1869–1916) – česko–polský etnograf, filolog, překladatel
 Gabriela Krčková (* 1954) – česká hobojistka, ilustrátorka a manželka Jaroslava Krčka
 Jaroslav Krček (* 1939) – český hudebník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel
 Zdeněk Krček (* 1961) – český římskokatolický kněz

podobné příjmení
 Krčka